De Slalom voor vrouwen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 26 februari 2010 in het wintersportgebied Whistler Blackcomb. Titelverdedigster was de Zweedse Anja Pärson.

Resultaten

Bronvermelding 
  Uitslag 1e run
  Uitslag 2e run

Vrouwen slalom